Ло́ринг () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
Основная статья: .
По данным 2014 года, фамилия Лоринг занимала 82 181-е место по распространённости в мире: её носили 5915 человек.Распространённость фамилии по странам и территориям<ref>Loring Surname Meaning & Statistics на сайте forebears.co.uk</ref>:

  (род. 1946; наст. имя Глория Джин Гофф) — американская певица и актриса.
 :
  (? — 1808) — британский .
  (1775—1852) — британский адмирал.
  (1871—1947) — американский натуралист.
  (род. 1939) — американский дизайнер и писатель, дизайн-директор Tiffany & Co. (1979—2009).
  (1817—1891) — американский политик, посол США в Португалии (1889—1890).
  (1716—1781) — британский коммодор.
 Лоринг, Лиза (1958—2023) — американская актриса.
 Лоринг, Линн (род. 1944; наст. имя Линн Цимринг) — американская актриса телевидения и кинопродюсер.
 Лоринг, Нил (ок. 1320 — 1386) — английский военный, дипломат, один из 25 первых обладателей Ордена Подвязки.
 Лоринг, Тила (1922—2007; наст. имя Марсия Элоиза Гриффин'') — американская киноактриса.
 :
 Лоринг, Уильям (1818—1886) — американский генерал, участник Гражданской войны.
  (1887—1968) — канадская скульптор.
  (1822—1901) — испанский дворянин, политик и бизнесмен.
  (1889—1936) — испанский изобретатель, инженер и предприниматель, пионер гражданской авиации Испании.
 :
  (1918—1952) — американский лётчик-истребитель.
  (1833—1922) — американский бизнесмен.
  (1828—1907) — американский , инженер.
  (1802—1890) — американский судья.
  (1803—1858) — американский адвокат, аболиционист и филантроп, сооснователь .
  (1866—1951) — американская писательница.
Вымышленные персонажи
  — персонаж DC Comics.

США 
  — поселение на Аляске.
  — поселение в Виргинии.
 Данн-Лоринг — станция Вашингтонского метрополитена.
  — исторический дом в Бостоне (Массачусетс).
  — парк в Миннеаполисе (Миннесота).
  — база ВВС в Мэне.

Техника 
Корабли
  — американо-британский фрегат.
  — американский транспорт.
Самолёты
  — испанский самолёт-разведчик, лёгкий бомбардировщик.
  — испанский самолёт-разведчик, штурмовик.

См. также 
 
 Лорин

Примечания